Виталий Николаевич Коле́сник (род. 20 августа 1979 года в Усть-Каменогорске, Казахская ССР, СССР) — казахстанский хоккеист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Лучший хоккеист Казахстана 2005 года. Чемпион зимних Азиатских игр 2011 года.

С 2005 по 2006 г. играл в Америке за «Лейк Эри Монстерз» (АХЛ) и «Колорадо Эвеланш» (НХЛ).

С 2006 по 2009 г. играл в России за подмосковный «Химик»/«Атлант».

С 2009 по 2012 г. - игрок уфимского «Салавата Юлаева». Бронзовый призёр Открытого чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2009/10. Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина сезона 2010/11.

С 2012 по 2016 г. - игрок ярославского «Локомотива». Бронзовый призёр КХЛ сезона 2013/14.

4 мая 2016 года заключил контракт с астанинским «Барысом». 14 июня 2017 года «Барыс» принял решение не продлевать контракт.

В сборной 
Представлял Казахстан в 1999 году на чемпионате мира среди молодёжных команд. В составе национальной сборной Казахстана принимал участие в Олимпийских играх 2006, чемпионатах мира 2001 (дивизион I), 2002 (дивизион I), 2003 (дивизион I), 2004 и 2005.

Статистика 
 Последнее обновление: 24 июля 2015

Ссылки 
 Профиль на сайте «Салавата Юлаева»
 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ

Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года